Gregor Angus Bethune Robertson, né le  à North Vancouver (Colombie-Britannique), est un entrepreneur et homme politique canadien.

Biographie 
Il est député néo-démocrate de la circonscription provinciale de Vancouver-Fairview du  au  et maire de la ville de Vancouver du  au , élu avec le soutien de la coalition Vision Vancouver.

Naissance en septembre 1965
Naissance à North Vancouver
Homme d'affaires canadien
Député du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique
Maire de Vancouver
Étudiant du Colorado College